Kainu kan syfta på:

Finland 

 Kainu (klippa), Mellersta Österbotten,  (1 ha)
 Kainu (udde), Norra Österbotten, Ylivieska, 
 Kainu, Euraåminne – en by i Euraåminne

Robotskapade Finlandförgreningar